Esistono più comuni francesi con questo nome

Avricourt – Meurthe e Mosella
Avricourt – Mosella
Avricourt – Oise